Aert van Nesstraat (Rotterdam) 
Aert van Nesstraat (Amsterdam)